Los caciques o Los Caciques pueden referirse a los siguientes artículos:
 Los caciques (1920), obra de teatro escrita por Carlos Arniches.
 Los Caciques, barrio del Gran Temuco, Chile.
 Los Caciques, plaza del Gran Temuco.